Mertendorf peut faire référence à :
 Mertendorf, commune allemande de l'arrondissement du Burgenland, en Saxe-Anhalt ;
 Mertendorf, commune allemande de l'arrondissement de Saale-Holzland, en Thuringe.